107 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 59 км к северо-востоку от станции Слюдянка I в посёлке Пономарёвка. Остановочный пункт 107 км назван по своему расстоянию от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
 В 1905 году введён в эксплуатацию разъезд Пономарёвка.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги